Клокочов може бити:

 Клокочов (Михаловце), насељено мјесто у округу Михаловце, Кошички крај, Словачка Република
 Клокочов (Чадца), насељено мјесто у округу Чадца, Жилински крај, Словачка Република
 Клокочов (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република